GSP – Grupy Specjalne Płetwonurków

Zobacz też 
 Stadion GSP